Hermesianax de Colofó (en grec antic ) fou un destacat poeta elegíac grec, amic i deixeble de Filetes, que va viure en temps de Filip II de Macedònia i d'Alexandre el Gran. Sembla que va morir abans de la destrucció de la ciutat de Colofó per Lisímac de Tràcia el 302 aC.

La seva obra principal va ser un poema elegíac en tres llibres dedicat a la seva amant, Leòncia, que portava per títol el nom de la dona. Una gran part del tercer llibre el cita Ateneu de Naucratis. Pausànies, Parteni de Focea i Antoní Liberal també en mencionen fragments. Per Pausànies se sap que va escriure una elegia al centaure Eurició. Un Hermesianax que va escriure el poema  era probablement un poeta posterior.

Referències 

Poetes elegíacs
Colofonis
Poetes grecs de l'antiga Àsia Menor